Magyarország
 Medve-barlang, bátonyterenyei barlang
 Medve-barlang, nagybörzsönyi barlang
 Medve-barlang, váci barlang
 Románia
 Medve-barlang, homoródalmási barlang
 Medve-barlang (Peştera Urşilor), kiskohi barlang
 Medve-barlang (Grota Urșilor), menyházi barlang
 Szlovákia
 Medve-barlang, (Medvedia jaskyňa), a Magas-Tátrában, a Jávor-völgyben

Hasonló néven
Medvehagymás-barlang Balatonedericsen
Medvekoponyás-barlang a Parasznyán található Kő-lyuk másik elnevezése
Medve-kői-sziklaüreg Bakonyszücsön
Medvetorok-barlang Boldogkőújfalun
Medvetükrös-barlang Szilvásváradon
Nagymedve-barlang Miskolcon